Франсуа Лапланті́н (; народився 11 лютого 1943 року) — французький антрополог.

Він є почесним професором.

Біографія 
1969 року Лаплантін захистив докторську дисертацію з філософії в Університеті Париж-Х-Нантер та отримав державний ступінь доктора антропології в Університеті Париж-Декарт у 1982 році, потім провів всю свою академічну кар'єру в Університеті Люм'єр Ліон 2, почесним професором якого він є з 2008 року. Він керував антропологічним відділом університету Ліон 2 між 1987 і 1994 роками та брав участь у створенні Центру досліджень і антропологічних студій (CREA) у 1991 році.

Дослідження 
Сферою його досліджень є етнопсихіатрія або етнопсихоаналіз, а також різні теми, які стосуються Бразилії.

Відзнаки 

 2005 рік: Почесний доктор Федерального університету Баїї (UFBA, )
 2007 рік: Почесний доктор Федерального університету Параїби (UFPB, )

Публікації 

 L'Ethnopsychiatrie, Éditions universitaires, coll. " Psychothèque " no 19, Paris, 1973, , [pas d'ISBN], (BNF 35187802). — Semble différent de l'ouvrage homonyme publié en 1987.
 Les Trois voix de l'imaginaire: le messianisme, la possession et l'utopie, étude ethnopsychiatrique, Éditions universitaires, coll. " Je ", Paris, 1974, .
 Les 50 mots-clés de l'anthropologie, Toulouse, Privat, 1974, .
 La Culture du psy ou l'effondrement des mythes, Toulouse, Privat, coll. " Eppsos ", , 1975,.
 Le Philosophe et la violence, Paris, Puf, collection " Sup. Le Philosophe ", 1976 no 122, .
 La Médecine populaire des campagnes françaises aujourd'hui, éditions J.-P. Delarge, coll. " Encyclopédie universitaire ", 1976, .
 Maladies mentales et thérapies traditionnelles en Afrique noire, éditions J.-P. Delarge, coll. " Encyclopédie universitaire ", 1978, , .
 (Dir.) Un voyant dans la ville : étude anthropologique d'un cabinet de consultation d'un voyant contemporain, Paris, Payot, coll. " bibliothèque scientifique ", 1985, , .
 Anthropologie de la maladie : étude ethnologique des systèmes de représentations étiologiques et thérapeutiques dans la société occidentale contemporaine, réédition Paris, Payot, coll. " Bibliothèque scientifique Payot ", Paris, 1993, , .
 L'Ethnopsychiatrie, Paris, Puf, coll. " Que sais-je ? " no 2384, Paris, 1988, , .
 L'Anthropologie, Paris, Payot & Rivages, coll. " Petite bibliothèque Payot " (rééd.) no 227, 2001, , .
 Les Médecines parallèles, avec Paul-Louis Rabeyron, Paris, Puf, coll. " Que sais-je ? " no 2395, 1987, , .
 François Laplantine, La Table, le livre et les esprits: naissance, évolution et actualité du mouvement social spirite entre France et Brésil, avec Marion Aubrée, Paris, Jean-Claude Lattès, 1990, , .
  , avec Claude Olievenstein, São Paulo, Éd. Brasiliense, 1993, , .
 Transatlantique: entre Europe et Amériques latines, éditions Payot, coll. " Essais Payot ", Paris, 1994, , .
  , avec Liana Trindade, São Paulo, éd. Brasiliense, coll. " Primeiros passos « no 309, 1996, , 
 Le Métissage: un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir, avec Alexis Nouss, Paris, Flammarion, coll. » Dominos ", 1997, 116 p. (réédité chez Téraèdre, coll. " Réédition " en 2011) .
 La description ethnographique, Paris, Armand Colin, 2005 (rééd).
 Je, nous et les autres, Paris, Le Pommier, coll. " Manifestes ", 1999, , .
 Genesys (jeu d'aventure historique), Conseiller scientifique, 2000.
 Métissages: de Arcimboldo à Zombi, avec Alexis Nouss, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 2001, , .
 Joseph J. Levy, Anthropologies latérales: entretiens avec François Laplantine, Montréal, Liber, coll. " De vive voix ", 2002, , .
 De tout petits liens, Paris, Mille et une nuits, coll. " Essai ", 2003, , .
 Le social et le sensible: introduction à une anthropologie modale, Paris, Téraèdre, coll. " L'anthropologie au coin de la rue ", 2005, , .
 Ethnopsychiatrie psychanalytique, Paris, Beauchesne, coll. " Prétentaine ", 2007, , .
 Leçons de cinéma pour notre époque: politique du sensible, Paris, Téraèdre & Caen, Murmure, 2007, , .
 Le Sujet: essai d'anthropologie politique, Paris, Téraèdre, coll. " L'anthropologie au coin de la rue «, 2007, , .
 Tokyo, Ville flottante: scènes urbaines, mises en scène, Paris, Stock, coll. Un Ordre d'idées», 2010 .
 Une autre Chine. Gens de Pékin, observateurs et passeurs des temps, ville ?, De l'incidence éditeur, 2012, .
 Le Japon ou le sens des extrêmes, Paris, Presses Pocket, Agora, 2017, 174 p.
 Penser le sensible, Paris, Presses Pocket, coll. " Agora ", 2018, 222 p.
 Cheminements. Voies anthropologiques et voies artistiques de la connaissance, Louvain-la-Neuve, Academia, 2021, 146 p., 
 Scènes et mises en scène. Essai sur le théâtre et la danse contemporaine, Paris, Presses Pocket, coll. " Agora ", 2021, 272 p.,

Примітки

Література 

 David Le Breton (dir.), Les sens: une anthropologie du sensible; entretien avec… François Laplantine, Téraèdre, Paris, 2007, 142 p.  (Cultures & sociétés, sciences de l'homme, 2e trimestre 2007, no 2)

Французькі антропологи
Французькі філософи XX століття